Orion — одиннадцатый студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса, выпущенный 18 мая 2010 года на его собственном лейбле PAX AM. Это первый в карьере певца диск записанный в стиле хэви-метал. Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких как Beats Per Minute, Consequence of Sound.

Об альбоме 
Запись альбома началась ещё в 2006 году, во время работы над диском Easy Tiger с продюсером Джейми Кандилоро. Альбом Адамса Orion вышел 18 мая 2010 года на лейбле PAX AM (студия звукозаписи Pax Americana Recording Company), который певец создал в 2004 году. Orion вышел в ограниченной виниловой версии и мог быть заказан только интернет-магазин PAX AM. Первоначально планов на широкую продажу диска не было, но 4 ноября 2010 года новый сайт Адамса paxamrecords.com начал предлагать стандартную виниловую версию издания, которая также включала цифровой код полного альбома.
Над дизайном обложки Orion работал Мишель Ланжевен из канадской метал-группы Voivod.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Orion на сайте Discogs, Zink Media, Inc.

Альбомы Райана Адамса
Альбомы на английском языке